Народный совет — название представительных органов, существовавших в разных странах в разное время.
 Народные советы (Албания) — в Албании в 1946 — 1989 гг. — органы местного самоуправления.
 Народные советы (Болгария) — в Болгарии в 1948 — 1989 гг. — органы местного самоуправления.
 Народный совет (Индонезия) () — совещательный орган при нидерландском генерал-губернаторе Индонезии, существовавший с 1916 по 1942 год.
 Народный совет Латвии () — временный совет, провозгласивший независимость Латвии в 1918 году, и затем действовавший как временный парламент до выборов Учредительного собрания.
 Народные советы (ПНР) - органы местного самоуправления в Польской народной республики 1945 - 1989
 Народные советы (Румыния) - в Румынии в 1947 - 1989 гг. - органы местного самоуправления.
 Народный совет Сирии () — высший законодательный орган Сирии.
 Народный совет (Оранжевое Свободное государство) () — представительный орган Оранжевого Свободного государства, существовавший с 1854 по 1900 год.
 Народный совет (Трансвааль) () — однопалатный представительный орган, существовавший в Республике Трансвааль с 1857 по 1901 год.
 Народный совет Туркменистана (Халк Масхалаты) — высший представительный орган Туркменистана, существовавший с 1992 по 2008 год.
 Народный Совет Финляндии () — орган финских левых, прежде всего представителей социал-демократической партии. Действовал во время гражданской войны в Финляндии в качестве политического руководства «красных».